est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide chaulmoogrique, numéro CAS 
 acide linoléique, numéro CAS 
 acide malvalique, numéro CAS 
 acide taririque, numéro CAS